Дијез Ерманос има више значења:

 Дијез Ерманос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дијез Ерманос, Лас Тапијас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијез Ерманос, Лос Алварадо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дијез Ерманос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дијез Ерманос, Сан Антонио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику